Le championnat du monde de snooker 1973 s'est déroulé au City Exhibition Hall de Manchester du 16 au 28 avril 1973.

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1973
Snooker
Snooker 1973
Snooker
Sport en avril 1973